En Pologne, Olszyna peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Olszyna, ville 
 Olszyna, gmina

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Olszyna, village du powiat d'Ostrzeszów  
 Olszyna, village du powiat d'Oborniki 

dans d'autres voïvodies
 Olszyna, village de la voïvodie de Lubusz
 Olszyna, village de la voïvodie de Podlachie
 Olszyna, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Olszyna, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Olszyna, village de la voïvodie de Silésie